Брю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Брю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Брю () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен